Wojciech Jaruzelski (zm. 1788) – chorąży bielski, elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Rady Państwa, I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, premier Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, generał armii, szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
 Wojciech Jaruzelski (1929–2012) – pedagog, działacz związku zawodowego „Solidarność” na Dolnym Śląsku, związany z Dzierżoniowem